El nombre de Santuario de las Nieves, Santuario de Santa María de las Nieves o Santuario de Nuestra Señora de las Nieves es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como santuarios en honor a la Virgen de las Nieves.

Advocación 
 Virgen de las Nieves

Santuarios

en España 
 Santuario de Nuestra Señora de las Nieves (B.I.C.), santuario en la localidad de Bolaños de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
 Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, santuario en la localidad de Santa Cruz de La Palma (La Palma), provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, santuario en la Sierra Nevada, provincia de Granada.